Байрамуков — фамилия; имеет женскую форму Байрамукова.
 Байрамуков, Джатдай Каитбиевич (1894—1922) — Хорунжий Карачаевского конного полка, герой  Первой Мировой войны, полный  Георгиевский кавалер. Народный герой  карачаевского народа.
 Байрамуков, Ислам Ильясович (род. 1971) — казахстанский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, серебряный призёр Олимпиады-2000 в Сиднее.
 Байрамуков, Мухтар Хусеевич (более известный под псевдонимом Алан Берков; 1969—1998) — российский автогонщик.
 Байрамукова 
  Байрамукова, Фатима Ибрагимовна (род. 1953) — Народный поэт КЧР, писательница, поэтесса, журналист и общественный деятель.
  Байрамукова, Халимат Башчиевна (1917—1996) — поэт, прозаик, драматург, член Союза писателей с 1939 года.
 Примечания